Velika nagrada Južne Afrike 1978 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 4. marca 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 78
| 1:42:15,767
| 12
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 0,466 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 78
| + 4,442 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 78
| + 30,986 s
| 18
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 78
| + 1:09,218
| 13
| 2
|-
! 6
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 77
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 77
| +1 krog
| 2
| 
|-
! 8
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 77
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 9
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 77
| +1 krog
| 22
| 
|-
! 10
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 77
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 11
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 76
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 12
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 76
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 63
| Motor
| 7
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 59
| Zavrten
| 5
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 56
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 55
| Puščanje olja
| 8
| 
|-
! Ods
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 55
| Zavrten
| 9
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 52
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 52
| Motor
| 23
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 43
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 39
| Vzmetenje
| 26
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 38
| Motor
| 6
| 
|-
! Ods
| 32
|  Keke Rosberg
| Theodore-Ford
| 15
| Sklopka
| 24
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 9
| Prenos
| 16
| 
|-
! Ods
| 24
|  Eddie Cheever
| Hesketh-Ford
| 8
| Puščanje olja
| 25
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 5
| Motor
| 3
| 
|-
! DNQ
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 23
|  Lamberto Leoni
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Niki Lauda - 1:14.65
 Najhitrejši krog: Mario Andretti - 1:17.09
 Vodilni: Mario Andretti (1-20); Jody Scheckter (21-26); Riccardo Patrese (27-63); Patrick Depailler (64-77); Ronnie Peterson (78).

Formula 1 sezona 1978
1978